Na początku XVI wieku żyli dwaj konkwistadorzy hiszpańscy o nazwisku i imieniu Francisco Hernández de Córdoba.
Pierwszy z nich odkrył półwysep Jukatan (gdy dokonał tego odkrycia był w błędnym przekonaniu, iż jest to wyspa). Drugi był założycielem kolonii w Nikaragui. Przy czym do dzisiejszego dnia nie jest znana data urodzenia żadnego z nich.

W niektórych źródłach dla odróżnienia tych postaci jednego z nich nazywa się "Hernández" a drugiego "Fernández" (w języku hiszpańskim z XVI w. Hernández i Fernández znaczyło to samo).